Віктор Радієвський — гітарист гурту Диалог, бас-гітара, бек-вокал (1978—1991).
 Радієвський Олександр Віталійович (9 травня 1970, Кривий Ріг — 23 липня 2014, Лисичанськ) — український військовик, учасник російсько-української війни.